de helderste ster in het sterrenbeeld Ossenhoeder (Boötes), zie Arcturus (ster)
een metalband, zie Arcturus (band)
een geslacht van de pissebedden, zie Arcturus (geslacht)
een muziekalbum, zie Arcturus (ARC)